

Musica 
 Tank – etichetta discografica italiana
 Tank – gruppo musicale britannico
 Tank – cantante taiwanese
 Tank – cantante statunitense
 Tank – album dei Tank del 1988
 Tank – brano musicale degli Emerson, Lake & Palmer, tratto dal loro album di debutto del 1970
 Tank – album degli Asian Dub Foundation del 2005

Persone
 Maksim Tank – poeta sovietico bielorusso

Videogiochi 
 Tank – videogioco arcade prodotto nel 1974 da Kee Games
 Tank – videogioco arcade del 1985 e per home computer del 1987

Altro 
 Tank – azienda automobilistica cinese
 Tank – film del 1984 diretto da Marvin J. Chomsky
 Tank – sinonimo di carro armato
 Tank – sinonimo di sviluppatrice fotografica
 Tank – webserie